Женская сборная Японии по баскетболу — национальная баскетбольная команда, представляющая Японию на международной баскетбольной арене. Управляется Японской Баскетбольной Ассоциацией.

История 
Женская сборная Японии по баскетболу дебютировала на международной арене на четвертом чемпионате мира по баскетболу в 1964 году, где команда заняла 9-е место. Самое лучшее выступление сборной приходится на 70-е года XX века: «чемпион» Азии, «серебро» чемпионата мира, участие в Олимпийских играх (5-е место). В настоящее время, сборная Япония является одним из лидеров в Азии, вместе с сборной Китая и Южной Кореи. На Олимпийских играх в Токио сборная показала наивысшее достижение в истории серебряные медали.

Результаты

Олимпийские игры 

 1976 5-е место
 1996 7-е место
 2004 10-е место
 2016 8-е место
 2020  2-е место

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 

 1964: 9-е место
 1967: 5-е место
 1971: 5-е место
 1975:  2-е место
 1979: 6-е место
 1983: 12-е место
 1990: 12-е место
 1994: 12-е место
 1998: 9-е место
 2002: 13-е место
 2010: 10-е место
 2014: 14-е место
 2018: 9-е место
 2022: 9-е место

Чемпионат Азии по баскетболу среди женщин 

 1965:  2-е место
 1968:  2-е место
 1970:  1-е место
 1974:  2-е место
 1976:  3-е место
 1978:  3-е место
 1980:  3-е место
 1982:  3-е место
 1984:  3-е место
 1986: 4-е место
 1988: 4-е место
 1990:  3-е место
 1992:  3-е место
 1994:  3-е место
 1995:  3-е место
 1997:  2-е место
 1999:  2-е место
 2001:  2-е место
 2004:  2-е место
 2005: 4-е место
 2007:  3-е место
 2009:  3-е место
 2011:  3-е место
 2013:  1-е место
 2015:  1-е место
 2017:  1-е место
 2019:  1-е место
 2021:  1-е место

Азиатские игры 

 1974:  1-е место
 1978:  3-е место
 1982:  3-е место
 1986:  3-е место
 1990: 4-е место
 1994:  2-е место
 1998:  1-е место
 2002: 4-е место
 2006:  3-е место
 2010:  3-е место
 2014:  3-е место
 2018:  3-е место

Текущий состав

См. также 
 Микико Хагивара — первая японская баскетболистка, выступавшая в ВНБА.
 Мужская сборная Японии по баскетболу

Примечания

Ссылки 
 

Япония
Баскетбол в Японии